André Beaudin (1895-1979), peintre et sculpteur français appartenant à l'École de Paris ;
 André Beaudin (né en 1942), homme politique québécois ;
 Christian Beaudin (né en 1961), photographe, écrivain et rédacteur français ;
 Jean Beaudin (1939-2019), réalisateur, scénariste, monteur et producteur québécois ;
 Josée Beaudin (née en 1961), administratrice, agente, coordinatrice et femme politique fédérale québécoise ;
 Nicolas Beaudin (né en 1999), joueur canadien de hockey sur glace ;
Siméon Beaudin (1855-1915), avocat et juge québécois.